Toponímia
 Fals (Òlt i Garona), municipi francès al departament d'Òlt i Garona i a la regió de l'Aquitània 
 Fals (Bages), poble al sud del terme de Fonollosa (Bages)
 Fals amic, paraula d'altres idiomes que sembla (en l'escriptura o en la pronunciació) una paraula en la llengua materna del parlant però el significat de la paraula no concorda amb el real.
 Fals documental, gènere de cinema i televisió o una obra d'aquest gènere que es presenta com un enregistrament de la vida real, encara que es produeix com una obra de ficció.